Fusieclub Castricum of kortweg FC Castricum is een Nederlandse amateurvoetbalclub uit het Noord-Hollandse dorp Castricum, opgericht in 2002 uit een fusie tussen CSV en SCC.

Het eerste herenelftal speelt in de Derde klasse zaterdag (seizoen 2020/21). De thuiswedstrijden worden gespeeld op Sportpark Noord-End, waar de vereniging beschikt over vijf velden waarvan 1 kunstgrasveld. Ook heeft Castricum een boardingveld.

Geschiedenis 

In het seizoen 2015/16 telt de vereniging 3 A-teams, 4 B-teams, 5 C-teams, 6 D-teams, 11 E-teams, 7 F-teams,1MB-team,2 MC- teams,1 MD-team en 1 ME-team.

Competitieresultaten 2003–2018 (zaterdag) 

|
|
|-
|
|}

Resultaten SC Castricum 1984–2002 

|
|
|}

Competitieresultaten 2003–2008 (zondag) 

|
|-
|
|}

Externe link 
 Officiële website

Castricum
Sport in Castricum